Антанас Владиславович Рагуотис (; 14 марта 1914, Кушнерюнaй, Ковенская губерния — 24 апреля 2003, Вильнюс, Литва) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1914 году в селе Кушнериняй. Член ВКП(б) с 1949 года.

С 1933 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1933—1974 гг. — фермер, литовский коммунист, арестован литовскими властями, инструктор ЦК КП(б) Литвы, участник Великой Отечественной войны, участник битвы за Москву, командир партизанского отряда «Жемайте», первый секретарь ЦК ЛКСМ Литовской ССР, заместитель министра — начальник Управления милиции МВД Литовской ССР, председатель колхоза в Кельмесском районе, в Совете Министров Литовской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Умер 24 апреля 2003 года.

Ордена 
 Орден Ленина (28.10.1948)
 2 ордена Красного Знамени (в т.ч. 02.07.1945)
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 2 ордена Красной Звезды (в т.ч. 22.03.1944)

Ссылки 
 A Рагуотис
 ОЛ

Примечания 

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Первые секретари ЦК ЛКСМ Литвы
Партизаны Великой Отечественной войны
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Председатели колхозов